Die ManBetX Welsh Open 2019 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2018/19. Die insgesamt 28. Ausgabe des Turniers fand vom 11. bis 17. Februar zum fünften Mal in Folge in der Motorpoint Arena in Cardiff statt. Die Welsh Open waren das letzte Event der Home-Nations-Serie, die in allen vier Landesteilen des Vereinigten Königreichs ausgetragen wurde.

Im Vorjahr hatte der Schotte John Higgins das Turnier gewonnen, er scheiterte aber in diesem Jahr im Viertelfinale am Weltranglisten-103. Joe O’Connor, der davor auch schon Kyren Wilson und Ding Junhui besiegt hatte.

Im Finale setzte sich Neil Robertson mit 9:7 gegen Stuart Bingham durch. Es war Robertsons 15. Sieg bei einem Weltranglistenturnier und nach 2007 der zweite Sieg bei den Welsh Open.

Preisgeld 
Das Preisgeld für alle vier Turniere der Home-Nations-Serie blieb unverändert.

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand zu Beginn des Turniers bei 15.000 £. Zwei Spielern gelang das optimale Break: Neil Robertson und Noppon Saengkham. Die Prämie von 17.000 £ – 15.000 £ Maximum-Prämie plus 2.000 £ für das höchste Turnierbreak – wurde also durch zwei geteilt.

Turnierergebnisse 
Für den walisischen Verband traten zusätzlich Alex Taubman und Jackson Page mit einer Wildcard an. Drei weitere Amateure aus der Q School Order of Merit vervollständigten das Feld. Bis zum Achtelfinale wurde auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) gespielt.

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

WC = Wildcard-Spieler des walisischen Verbands WBSA
A = Amateurspieler (qualifiziert über die Q-School Order of Merit)

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks 
39 Spieler erzielten im Turnierverlauf zusammen 81 Century-Breaks. Mit 11 Breaks von 100 oder mehr Punkten war Finalist Stuart Bingham der erfolgreichste Spieler.
Neil Robertson gelang im vierten Frame seines Erstrundenmatches gegen Jordan Brown sein viertes Maximum Break. Noppon Saengkham folgte in der dritten Runde im zweiten Frame gegen Mark Selby mit dem ersten 147-Punkte-Break seiner Karriere.

Quellen 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in Cardiff
Home Nations Series
Motorpoint Arena Cardiff